Hindenburg, német családnév

 Hindenburg, hadihajó
 Hindenburg (LZ 129), Hindenburg léghajó
 Hindenburg, 1975-ös amerikai film